Le gouvernement Kostov peut désigner deux gouvernements : 
 le gouvernement bulgare, au pouvoir entre 1997 et 2001 ; 
 le gouvernement macédonien, au pouvoir en 2004.